Schuettea är ett släkte av fiskar. Schuettea ingår i familjen Monodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Schuettea